

Toponymie 
 Rabenau, une commune allemande de l'arrondissement de Giessen, en Hesse ;
 Rabenau, une ville allemande de l'arrondissement de Suisse-Saxonne-Monts-Métallifères-de-l'Est, en Saxe.

Patronymie 
 Bautzmann von Rabenau, famille allemande ;
 Friedrich von Rabenau (1884–1945) est un General der Artillerie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Homonymie de toponyme